U18-Europamästerskapet i fotboll 1949 (officiellt 1949 FIFA Youth Tournament) var den andra turneringen av det som blev U18-Europamästerskapet (sedan 2002 U19-EM), turneringen spelades i Nederländerna mellan 18 och 21 april 1949. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade värdnationen  med 4–1.

Kvalificerade nationer

 
 
 
 

  (värdnation)

Spelträd

Matcher

Första omgången

Semifinaler för match om femteplats

Semifinaler

Placeringsmatcher

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Sammanställning

Källor
Rsssf.com

1949
Fotboll i Nederländerna
Fotbollsåret 1949
1949 i Nederländerna
Sportevenemang i Nederländerna